Тилли () — фамилия:

 Тилли, Дженнифер (род. 1958) — американская актриса.
 Тилли, Джон (Tilley, 1869—1952) — британский дипломат.
 Тилли, Иоганн Церклас (1559—1632) — полководец.
  (1930—2018) — американский историк.
 Тилли, Мег (род. 1960) — американская актриса.
 Тилли, Микеланджело (1655—1740) — итальянский ботаник.
  (род. 1932) — американский историк экономики.
 Тилли, Сесил Эдгар (1894—1973) — австралийский геолог.
 Тилли, Сэмюэл (1818—1896) — государственный деятель Нью-Брансуика и Канады.
 Тилли, Фридрих Георг (1742—1811) — государственный деятель Речи Посполитой, второй прусский Президент Варшавы.
 Тилли, Чарльз (1929—2008) — американский социолог, политолог и историк.
 Псевдоним
 Веста Тилли (Матильда Элис Паулз, 1864—1952) — британская певица и актриса.

См. также 
 Тилл